Illex är ett släkte av bläckfiskar. Illex ingår i familjen Ommastrephidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Illex